Боженко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Боженко, Александр Гаврилович (1915—1972) — Герой Советского Союза.
 Боженко, Афанасий Иванович (1905—1982) — советский военачальник, полковник.
 
 
 Боженко, Николай Григорьевич (1911—1942) — советский футболист.
 Боженко, Олег Витальевич (род. 1963) — депутат Верховной рады Украины II созыва.